Terzarolo – parte di una vela
Terzarolo – archibugio a ruota in uso nel XVII secolo
Terzarolo – antica moneta d'argento in uso a Milano dal valore di mezzo denaro
Terzarolo – unità di volume per liquidi in uso circondario di Genova e pari a circa 53 litri

Voci correlate 

Terzarola
Terzaroli

Altri progetti